Обригхайм — название двух посёлков в Германии:

 Обригхайм (Баден) в Баден-Вюртемберге
 Обригхайм (Пфальц) в Рейнланд-Пфальце